Келяй — река в России, протекает по Прионежскому району Республики Карелия. Устье реки находится в 8 км по правому берегу реки Шапша.

Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь без бассейна Онежского озера, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100712102000012165.

Примечания 

Реки Прионежского района
Бассейн Ивины